Tristan og Isolde (legende) – er en romantisk fortælling fra middelalderen.

Tristan og Isolde kan også henføre til:
 Tristan og Isolde – opera af Richard Wagner.
 Tristan & Isolde (film), en film fra 2006.

Se også 
 Isolde (film)